Катрин Вейсгорд Вейе (, 19 июня 1991 года) — датская футболистка, атакующий полузащитник и вингер клуба «Эвертон» и национальной сборной Дании. Серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года.

Карьера

Клубы 
С 2007 по 2011 год выступала за «Оденсе». В 2007 году получила приз лучшей молодой футболистке Дании.

С 2011 по 2013 год играла в Швеции за «Мальмё», в составе команды дважды выиграла чемпионский титул.

В 2014 году вернулась в Данию и отыграла два сезона за «Брондбю». В январе 2015 года объявила о будущем переходе в «Сиэтл Рейн», выступающий в NWSL. Дебютировала за команду 12 июля 2015 года.

В октябре 2015 года вернулась в «Брондбю».

В июне 2017 года заключила двухлетний контракт с «Монпелье».

Сборная 
В составе национальной сборной дебютировала в 2009 году в товарищеской игре с Англией.

Участвовала в чемпионатах Европы 2013 и 2017 годов.

Достижения

Клуб 
«Мальмё»
 Чемпионка Швеции: 2011 ,2013
 Обладательница Суперкубка Швеции: 2011, 2012

«Сиэтл Рейн»
 Победительница регулярного чемпионата NWSL: 2015

«Брондбю»
 Чемпионка Дании: 2015 ,2017
 Обладательница Кубка Дании: 2015, 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIFA 
 Профиль на сайте UEFA
 Профиль на soccerway.com

Футболистки Дании
Игроки женской сборной Дании по футболу
Игроки ЖФК «Русенгорд»
Игроки ЖФК «Монпелье»
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон
Игроки ЖФК «Эвертон»